85 км, 85-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Путевая Усадьба 85 км — бывший посёлок в Кольском районе Мурманской области. Входил в сельское поселение Тулома.

85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 816684

85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 873916
 85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 647919
 85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 192229
 85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 017425
 85 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 042060
 85 км — разъезд, Приволжская железная дорога (Астраханская область). Код 616057
 85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 624532
 85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812857

85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 722816

/ 
 85 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 507319